Leon County er navnet på to counties i USA:

 Leon County, Florida
 Leon County, Texas